Конокса:
 Конокса — деревня в Холмогорском районе Архангельской области.
 Конокса — озеро в Холмогорском районе Архангельской области.
 Конокса — река в Холмогорском районе Архангельской области, приток Мехреньги.
 Конокса — река в Холмогорском районе Архангельской области, приток Северной Двины.